Лома Чика има више значења:

 Лома Чика (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Чика (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лома Чика (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лома Чика (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Чика (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Чика (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику